Jméno a příjmení František Čupr má více nositelů:

 František Čupr (filozof) (1821–1882) – český filozof a pedagog
 František Čupr (politik) (1932–2008) – český odborník na patentové právo a politik, po sametové revoluci poslanec FS za KDU-ČSL
 František Čupr (manažer) (* 1974) – český manažer, generální ředitel fotbalové Sparty